Адриано Панатта (; род. 9 июля 1950, Рим) — итальянский профессиональный теннисист, гонщик, тренер и политик.
 Бывшая четвёртая ракетка мира
 Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года в одиночном разряде
 Обладатель Кубка Дэвиса 1976 года в составе сборной Италии
 В водно-моторном спорте — чемпион мира 2004 года в классе Р1 Evolution

Общая информация 
Адриано Панатта родился в 1950 году в семье служащего теннисного клуба Париоли Асченцио Панатты. Младший брат Адриано, Клаудио Панатта, также стал успешным теннисистом и выступал в рядах сборной Италии в Кубке Дэвиса.

После романов с актрисой Митой Медичи и певицей Лореданой Берте Адриано 15 апреля 1975 года женился на Росарии Лукони. У них трое детей — сыновья Никколо, родившийся в год свадьбы, и Алессандро (1979) и дочь Рубина (1980).

С 1997 по 2001 год Панатта был членом городского совета Рима, а в 2008 году стал членом провинциального департамента спорта. В том же году он повторно баллотировался в городской совет от Демократической партии, но проиграл выборы.

Спортивная карьера

Карьера в теннисе 
В 14 лет Адриано Панатта познакомился с лидером итальянского тенниса тех лет Николой Пьетранджелли, с лёгкой руки которого к нему приклеилось прозвище «Асченциетто» (маленький Асченцио) — в честь отца, с которым Пьетранджелли был также знаком. Спустя пять лет Адриано, только начинавший свой путь в международном теннисе, победил Николу в финале национального чемпионата Италии. В 19 лет Панатта вышел в Реджо-ди-Калабрия в свой первый финал международного теннисного турнира. Через год он уже выступал в составе сборной Италии в Кубке Дэвиса и в первом же матче со сборной Чехословакии принёс команде два очка в одиночном и парном разрядах, уступив лишь в решающей пятой встрече чехословацкому лидеру Яну Кодешу. В 1972 году Панатта пробился в финал престижного Открытого чемпионата Германии в Гамбурге, обыграв в полуфинале Кодеша, но в итоге уступил Мануэлю Орантесу со счётом 3:6, 8:9, 0:6.

Весной 1973 года Панатта выиграл грунтовые турниры в Борнмуте (в одиночном разряде) и Флоренции (в паре с Паоло Бертолуччи). В том же 1973 году он пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в 1/8 финала молодого шведа Бьорна Борга, а в четвертьфинале — многоопытного Тома Оккера. Бертолуччи оставался впоследствии постоянным партнёром Панатты на протяжении большей части карьеры — вместе они выиграли в общей сложности 12 турниров Гран-при и WCT, в том числе пять раз во Флоренции. Только за 1975 год Бертолуччи и Панатта выиграли четыре турнира и ещё дважды проигрывали в финалах, а на Открытом чемпионате Франции дошли до четвертьфинала.

Безусловно лучшим в карьере Панатты стал 1976 год. В этот год он выиграл сначала Открытый чемпионат Италии после того, как уже в матче первого круга против австралийца Кима Уорика отыграл 11 матч-болов, а затем единственный в карьере турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции, причём также отыграв матч-бол в первом круге, а в четвертьфинале во второй раз победив Бьорна Борга на «Ролан Гарро». Эти два поражения были единственными за всё время выступлений Борга в Открытом чемпионате Франции, который он выигрывал шесть раз. В августе Панатта сыграл ключевую роль в победе в финале Европейской зоны Кубка Дэвиса над сборной Великобритании, выиграв на неудобных для себя уимблдонских травяных кортах обе своих встречи в одиночном разряде, а позже в том же месяце достиг высшей в карьере четвёртой строчки в рейтинге АТР — это не только его личный рекорд, но и лучшее место в рейтинге среди всех итальянцев с начала Открытой эры. Неудачно выступив в Открытом чемпионате США, он реабилитировался уже в конце сентября, когда принёс итальянской сборной два очка в межзональном финале на Foro Italico против австралийцев: проиграв свою первую игру, он затем победил вместе с Бертолуччи во встрече пар, а в решающей пятой игре нанёс поражение Джону Ньюкомбу. В декабре итальянцы должны были играть в финале Кубка Дэвиса в Чили. Чилийцам расчистил дорогу в финал отказ команды СССР от матча с представителями режима Пиночета. В Италии тоже раздавались призывы к отказу от матча, но председатель НОК Италии Джулио Онести принял решение всё-таки отправить команду в Чили. Там Панатта принёс команде Италии три очка из трёх возможных и досрочную победу в финале. Перед матчем пар, официально закрепившим победу итальянцев, Панатта, придерживавшийся левых взглядов, уговорил своего партнёра Бертолуччи выйти на корт в красных майках, что должно было, по его замыслу, символизировать победу коммунистов над фашистами.

В следующие четыре года Панатта с Бертолуччи и Коррадо Барадзутти ещё три раза выводили команду Италии в финал Кубка Дэвиса и дважды в финал второго по престижности турнира сборных — Кубка наций. Однако в финалах Кубка Дэвиса «Скуаддра адзурра», бывшая грозной силой на грунтовых кортах, каждый раз играла на площадках соперников — на траве в Австралии и на ковре в США и Чехословакии — и больше не смогла повторить успех 1976 года. За эти же годы в индивидуальных турнирах Панатта завоевал ещё три титула в одиночном и восемь в парном разряде (из них четыре с Бертолуччи и три с румыном Илие Настасе), а также четыре раза проигрывал в одиночных и три — в парных финалах. В число последних входил и финал Итогового турнира WCT 1977 года, где Панатта играл в паре с американцем Витасом Герулайтисом.

Последние титулы в парном разряде Панатта завоевал в 1981 и 1982 годах соответственно с Настасе и Бертолуччи. Свой последний матч за сборную он провёл летом 1983 года, в общей сложности сыграв за итальянскую команду ровно сто игр — 63 в одиночном разряде (37 побед) и 37 в парном (27 побед). По общему числу игр и побед за итальянскую сборную его опережает лишь Никола Пьетранджели. Завершающим в индивидуальной карьере Панатты стал турнир Гран-при в Палермо в конце 1984 года, где он в паре с Хенриком Сундстрёмом дошёл до финала.

Стиль 
Обозреватель сайта Tennis.com Стив Тиньор пишет о Панатте как об одном из самых ярких теннисистов в истории этой игры. Его игра была одновременно акробатичной — выходя к сетке, он любил доставать мяч в высоком прыжке — и стильной. Его касание мяча, подача и длинный быстрый резаный бэкхенд были по-настоящему красивы. Но в то же время Панатта не отличался стабильностью, и самые красивые его игры не проходили «по заказу». По его собственным словам, ему нужно было, чтобы матч достиг высокого эмоционального накала, чтобы он мог показать свою лучшую игру.

Тренерская карьера
После окончания игровой теннисной карьеры Панатта много лет занимал пост капитана итальянской сборной в Кубке Дэвиса, который оставил лишь в июле 1997 года по собственной инициативе из-за разногласий с президентом Федерации тенниса Италии Паоло Галгани, несмотря на просьбы Галгани остаться в сборной до 2000 года. В этот период Панатта был также личным тренером Бьорна Борга, нанявшего его в 1991 году в попытке вернуться на корт. Позже он возглавил собственную теннисную школу при римском теннисном клубе Orange.

Карьера в водно-моторном спорте 
Вторым спортивным увлечением Панатты после тенниса стали гонки моторных катеров. Впервые он попробовал свои силы в этом спорте в 1983 году, хотя, по собственному признанию, «всегда любил быстрые катера». За свою вторую карьеру он несколько раз попадал в аварии и однажды получил перелом плеча. Он участвовал в гонке 1990 года, в которой погиб муж принцессы Монако Каролины Стефано Казираги. Успехи пришли позже: Панатта установил два мировых рекорда скорости, а в 2004 году выиграл в составе команды Thuraya (с Клаудио Кастеллани и Джулиано Сальватори) чемпионат мира в гонках на выносливость в классе Р1 (подкласс Evolution), проходивший в Сицилии.

Титулы в турнирах Гран-при, WCT и Большого шлема

Одиночный разряд (9)

Парный разряд (17)

Участие в финалах командных турниров (1-5)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Италии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисные тренеры Италии
Чемпионы мира по водно-моторному спорту
Политики Италии
Члены Демократической партии (Италия)